Martin Achrainer ist der Name folgender Personen:

* Martin Achrainer (Historiker) (* 1968), österreichischer Historiker und Archivar 
 Martin Achrainer (Sänger) (* 1978), österreichischer Sänger (Bassbariton)